Gilsbach ist ein geographischer Name:

 Gilsbach, Ortsteil der Gemeinde Burbach im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen 

 Gilsbach (Allebach), vielleicht auch Geilsbach, rechter Zufluss des Allenbachs oder Allebachs (zur Engstlige) vor Adelboden, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern Adelboden
 Gilsbach (Asdorf), rechter Zufluss der Asdorf nach Wehbach, Stadt Kirchen (Sieg), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Gilsbach (Heller), rechter Zufluss der Heller (zur Sieg) in Wahlbach, Gemeinde Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Gilsenbach
 Gillbach
 Gillenbach